Făurești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Făurești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Făurești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Făurești (Zătreni), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau:
 Făurești (Chișinău), Dorf im Gebiet Chișinău